Panamees basketbalteam (mannen)
 Panamees basketbalteam (vrouwen)